Юрзинов — фамилия:
 Юрзинов, Владимир Владимирович (род. 1940) — советский хоккеист
 Юрзинов, Владимир Владимирович (род. 1965) — советский хоккеист и российский тренер